Regne de Virata, regne del Mahabharata
 Virata, rei de Virata.